Deux sous-marins de la Marine nationale française ont porté le nom de Sultane, d'après la figure historique du même nom :

 la , de classe Argonaute, en service de 1935 à 1946.
 la Sultane (P1), sous-marin britannique de classe S, ex-HMS Statesman (P246), prêté à la France de 1951 à 1959.

Nom de bateau de la Marine française